Miejscowości w USA:
 Brownington – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Brownington – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Gminy w USA:
 Brownington (ang. Brownington Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans